Češka může být:
 příslušnice národa Čechů
 jiné pojmenování České skály v severních Čechách
 češka (jednotka) – stará česká objemová jednotka používaná na obilí (1,453 l)

 Příjmení osob
 Andrea Češková (* 1971) – česká advokátka a politička ODS
 Jan Češka († 1551) – český renesanční a humanistický spisovatel
 Ladislav Češka (1901–??) – politik KSČ
 Roman Češka (* 1964) – český ekonom a politik
 Zdeněk Češka (* 1929) – český právník, profesor a rektor UK

Související články 
 čéška

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Rozcestníky - příjmení